Боровко́ — українське прізвище.

Відомі носії 

 Боровко Микола Африканович (1863, Заславль, нині Ізяслав — 1913, Сімферополь) — есперантист.
 Боровко Микола Маркіянович (1948) — поет.

Українські прізвища